Mitgliedsgemeinde steht für:
 eine Art von Gemeinde in Deutschland, siehe Gemeinde (Deutschland) #Mitgliedsgemeinde
 in Österreich die Teilnehmer eines Kommunalverbandes, siehe Gemeindeverband (Österreich)

Siehe auch:
 Gemeindebund